«После́дний секре́т Ма́стера» — телесериал (26 серий) совместного российско-китайского производства в жанре комедийного боевика, вышедший в 2010 году.

Сюжет 
Простой деревенский парень Фёдор Караваев настолько увлёкся восточными боевыми единоборствам, что его жена, недовольная тем, что он забыл о повседневных делах, выгоняет Фёдора из дома. Главный герой продаёт оставшийся у него старый автомобиль «Жигули» и отправляется учиться боевым искусствам в Китай. Там состоялось его знакомство с учителем-кунфуистом — Ли Данем, после чего сюжет разворачивается, и через некоторое время герой начинает поиск сокровищ, ключ к которым скрыт в рукописи Тургенева.

В ролях 
 Виктор Логинов — Фёдор Караваев
 Татьяна Абрамова — Варвара Караваева, жена Фёдора
 Надежда Горелова — Нина, капитан милиции
 Егор Пазенко — «Баян», вор
 Фёдор Добронравов — Иван, сосед Фёдора
 Марина Орлова — Лена
 Александр Шелудько — Нейман, историк, охотник за рукописью
 Геннадий Венгеров — «Царь», авторитет
 Борис Миронов — Шерхан, начальник охраны «Царя»
 Алексей Агрызков — Тусклый, охранник «Царя»
 Ольга Иволгина — Моника, телохранитель «Царя»
 Витас — камео
 Татьяна Полежайкина — Наталья Огнева, певица
 Лю Цань — Вэй Пин, мастер кунгфу, офицер Интерпола
 Джордан Чэн — Ли Даню, мастер кунгфу, фокусник
 Лэй Му — Ли Ху, мастер кунгфу, вор
 Вань Ниэнь — Е-Юй, торговка на московском рынке
 Сергей Пинчук — Пустовей, майор милиции
 Андрей Исаев — Сергей Трофимов, директор интерната (камео)
 Михаил Шмаков — председатель федерации кикбоксинга (камео)

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик:
 Дмитрий Сорокин
 Ю Сяоган
 Постановщик трюков: Юань Бяо
 Операторы:
 Павел Сергеев
 Иван Широков
 Ли Гуанцюнь
 Цзэн Цзюньхуэй
 Е Маолян
 Хуан Цзунвэнь
 Хуэй Сян
 Ассистенты операторов:
 Валентин Шубин
 Артём Панфилов
 Композитор: Виктор Чайка /Сигал/
 Продюсеры:
 Сергей Дудко
 Ян Цюнь
 Реквизиторы:
 Ван Цяньу
 Лян Фаньсинь
 Технический директор: Тимур Байков
 Директор съёмочной группы: Ольга Рощина
 Режиссёр монтажа: Светлана Бронникова

Примечания 

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2010 году
Телесериалы России, завершённые в 2010 году
Телесериалы Китая 2010 года
Комедийные телесериалы России
Комедийные телесериалы Китая
Приключенческие телесериалы России
Фильмы о боевых искусствах
Телесериалы телеканала РЕН ТВ
Телесериалы на китайском языке
Фильмы, снятые по заказу телекомпании РЕН ТВ